Her Sister's Secret – film del 1913
 Her Sister's Secret – film del 1946 diretto da Edgar G. Ulmer